А́льфред Ридль (; 2 ноября 1949 — 7 сентября 2020) — австрийский футболист и футбольный тренер.

Карьера

Игровая 
Профессиональную карьеру начал в венской «Аустрии», в составе которой стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Австрии. В 1972 Ридль, став лучшим бомбардиром австрийской Лиги, переехал в Бельгию, где провёл 8 сезонов, выступая за команды «Синт-Трёйден», «Антверпен», «Стандард Льеж». В новом чемпионате результативный нападающий также был на ведущих ролях, и дважды (в 1972/73 и 1974/75) становился лучшим бомбардиром.

Сезон 1980/81 Ридль провёл во французском «Меце», после чего вернулся на родину, где в 1981, выступая за ГАК, вновь стал обладателем Кубка Австрии. Завершал карьеру футболиста Альфред Ридль в командах «Винер Шпорт-Клуб» и «Адмира Ваккер».

Тренерская 
С 1986 началась тренерская карьера Ридля. Он руководил футбольными клубами из Австрии, Марокко, Египта, Кувейта, а также возглавлял национальные сборные Австрии (1990-92), Лихтенштейна (1997-98), Вьетнама (2000-01, 2003-04, 2005—2007) и Палестины (2004-05).

Долгое время Ридль плодотворно работал во Вьетнаме. Под его руководством сборная Вьетнама поднялась на качественно новый уровень, дебютировав в 2007 году на Кубке Азии и войдя по итогам турнира в восьмёрку лучших команд континента.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Мёдлинг»
Футбольные тренеры Австрии
Игроки ФК «Замалек»
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры сборной Лихтенштейна по футболу
Тренеры сборной Вьетнама по футболу
Тренеры ФК «Аль-Салмия»
Тренеры сборной Палестины по футболу
Тренеры ФК «Хайфон»
Тренеры сборной Лаоса по футболу
Тренеры сборной Индонезии по футболу